Eppendorf ist der Name folgender Orte:

 Eppendorf, Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hamburg-Eppendorf, Hamburger Stadtteil
 Eppendorf (Bochum), Stadtteil im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Eppendorf (Haltern), Ortsteil von Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Eppendorf (Hilter), Ortsteil von Hilter am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Eppendorf bezeichnet:

 Eppendorf-Reaktionsgefäß, ein Gefäß für Laborarbeiten
 Eppendorf SE, ein Unternehmen, das verschiedene Laborgeräte herstellt

Eppendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Schmidt-Eppendorf (1931–2021), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Eppendorff